Wyniki Grand Prix Szwecji, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To 11 zawody o Wielką Nagrodę Szwecji, pierwsze w Eskilstunie.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Rune Holta, natomiast rezerwę toru stanowili Mikael Max oraz Peter Nahlin.

Kontuzjowanego Jarosława Hampela zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Kenneth Bjerre.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (16) Rune Holta (Norwegia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (8) Jarosław Hampel (Polska) (19) Kenneth Bjerre (Dania)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (17) Mikael Max (Szwecja)
 (18) Peter Nahlin (Szwecja)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po pierwszej rundzie Grand Prix.

Opis 

Grand Prix Szwecji wygrał Jason Crump. Lider klasyfikacji, Tony Rickardsson zajął drugie miejsce. W finale wystąpili także Bjarne i Nicki Pedersen.

Dobry występ zanotował Kenneth Bjerre (występ w półfinale), który w GP zastępował kontuzjowanego Jarosława Hampela.

Polacy wypadli słabo: Tomasz Gollob był 10 a Tomasz Chrzanowski 13.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Eskilstunie.

Zobacz też 
 Grand Prix Szwecji
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2005
 Sezon żużlowy 2005

Szwecja
2005
2005 w Szwecji